El término Cordillera puede referirse a:

 Cordillera, una sucesión de montañas de gran altura;
 Cordillera, nombre de varias divisiones administrativas de algunos países andinos;
 Cordillera, departamento del Paraguay;
 Cordillera, localidad de Panamá;
 Cordillera, un centro penitenciario de Chile;
 Cordillera Azul, un parque nacional del Perú;
 La Cordillera, región de Filipinas;
 La Cordillera, película argentina del año 2017;